Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l'édition 1968 du Championnat de tennis d'Australie qui est disputé du 19 au 29 janvier 1968. Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King et Dick Crealy battent Margaret Smith Court et Allan Stone en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Tennis en Australie en 1968
Tennis en janvier 1968